Орфи́нский — фамилия. Известные носители:

 Орфинский, Вячеслав Петрович (род. 1929) — советский и российский историк архитектуры, архитектуровед, этнограф.

 Орфинская, Ольга Вячеславовна (род. 1958) — советский и российский историк.